Sabolotnaja ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmila Fjodorowna Sabolotnaja, sowjetische Biathletin
 Natalja Alexandrowna Sabolotnaja (* 1985), russische Gewichtheberin